Луганская епархия:
 Луганская епархия ПЦУ
 Луганская и Алчевская епархия УПЦ МП